Андраш Фай (; 30 травня 1786, Кохановце, Словаччина — 26 липня 1864, Пешт) — угорський поет.

Біографія 

Фай народився в Кохановце (передмісті Sečovce) в графстві Земплен, і здобув освіту в області права в протестантському коледжі Шарошпатак. Був адвокатом, потім суддею і членом сейму; сприяв заснуванню Національного угорського театру. Писав байки (Відень, 1820 і 1824), драматичні твори і розповіді, що відрізняються непідробним гумором. Зібрання його творів видано в Пешті в 1843-1844. Завдяки збірнику віршів «Garland» (1818) отримав популярність як поет. Проте значно більшу популярність йому приніс збірник байок «Mesék» (Відень 1820).

Творчість

Твори 
 Kedv-csapongások (2 kötetben, benne Régi pénzek és humoros novellák, Pest, 1824.)
 Hasznos házi jegyzetek (Pest, 1826.)
 A két Báthory (történelmi dráma 5 felvonásban, Pest, 1827.)
 Búzavirágok és kalászok (2 kötetben, 1853.)
 Jávor orvos és szolgája Bakator Ambrus (regény, Pest, 1855.)
 A szutyog-falviak (regény, 2 kötetben, Pest, 1856.)
 A Halmay-család («neveléstani mű» regényformában, Pest, 1858.)
 Hulló virágok (3 vígjáték és 3 elbeszélés)
 Fáy András szépirodalmi összes munkái (8 kötetben, arcképpel, 1843-44.)
 Érzelgés és világ folyása, beszély levelekben (Budapest 1882. — Olcsó könyvtár)
 Fáy András összes beszélyei (3 kötetben, 1883.)
 A mátrai vadászat (vígjáték 3 felvonásban, 1886. — Olcsó könyvtár)
 A külföldiek (vígjáték 2 felvonásban, 1884. — Olcsó könyvtár)
 Próbatétel a mai nevelés két nevezetes hibáiról (Pest 1816)
 Nőnevelés (Pest, 1841.)
 A legegyszerűbb, természet- és tapasztalathűbb és gyakorlatibb nevelési rendszer (1835.)
 Oskolai és házi növendékélet (1860.)
 Javaslat egy Pesten állítandó ref. főiskola tárgyában (1840.)
 Óramutató (1842.)
 Kelet népe nyugaton (Buda 1842., második bővített kiadás 1892.)
 Jelenkorban megjelent összeállítások a hon legközelebbi teendői körül (1846.)
 Jutalmazott felelet (a színészet ügyében, akadémiai pályamű) (Buda, 1834.)
 Hasznos házi jegyzetek (1828.)
 Terve a pestmegyei köznép számára felállítandó takarék-pénztárnak (Buda, 1839.)
 A Pestmegye pártfogása alatt álló hazai első takarékpénztár szabályai (Pest, 1840.)
 Az életbiztosító intézet terve (1848.)
 Adatok Magyarország bővebb ismertetésére (1854.)
 Az elszegényedések (Pest, 1862.)

Джерела 

 Fáy András: A szulióták (MEK OSZK) 
 Művei a Mercator Stúdió könyvkiadótól 
 Fáy András: Eredeti meséi és aphorizmái 
 Fáy András: Buza-virágok és kalászok 
 Fáy András domborműves emléktábla, Sárospatak, 1986
 Fáy András a Szoborlap.hu oldalán

Пам'ять 

Іменем Андраша Фая названо:
 OTP Fáy András Alapítványa — банк;
 ощадний кооператив;
 незліченна кількість шкіл по всій країні;
 Ім'я Андраша Фая також носить премія за видатні наукові та мистецькі внески;
 в 1990 були випущені монети в пам'ять Андраша Фая.

Померли в Будапешті
Угорські поети
Люди на марках
Угорські правники
Депутати Сейму Австро-Угорщини
Політики Угорщини